Pronin ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Michailowitsch Pronin (1899–1987), sowjetischer General 

 Nikolai Pawlowitsch Pronin (* 1979), russischer Eishockeyspieler
 Wassili Markelowitsch Pronin (1905–1966), russischer Kameramann und Filmregisseur
 Wladimir Anatoljewitsch Pronin (* 1969), russischer Leichtathlet